Роберт Патрик Амел -{IV}- (; Торонто, 21. април 1988) канадски је глумац и продуцент.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1988.
Биографије живих особа
Канадски глумци
Канадски продуценти